Johnny I Hardly Knew Ye,  Iers anti-oorlogs- en anti-rekruteringslied
 Johnny, we hardly knew ye (boek), boek over John F. Kennedy
 Johnny, we hardly knew ye (televisiefilm), film gebaseerd op dit boek